Maltitz bezeichnet folgende Ortschaften:

 Maltitz (Döbeln), Ortsteil der Stadt Döbeln, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Maltitz (Groitzsch), Ortsteil der Stadt Groitzsch, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Maltitz (Weißenberg) (Malećicy), Ortsteil der Stadt Weißenberg, Landkreis Bautzen, Sachsen

Maltitz bezeichnet auch:

 Maltitz (Adelsgeschlecht), meißnisch-sächsisches Adelsgeschlecht
 Anführer der Wilden Jäger (Volkssage im Saarland)

Maltitz ist der Familienname folgender Personen:

 Apollonius von Maltitz (1795–1870), deutscher Dichter und russischer Diplomat
 Elisabeth von Maltitz († 1333), deutsche Adlige
 Gotthilf August von Maltitz (1794–1837), deutscher Schriftsteller
 Siegmund von Maltitz, sächsischer Amtshauptmann und Oberhofmarschall

Siehe auch:
 Maltitz-Pavillon